Таб:
 Вкладка — элемент графического интерфейса пользователя, который позволяет в одном окне приложения переключение между несколькими открытыми документами;
 Таб — город в медье Шомодь.
 Таб — сокращённо от «Табулатура».
 Таб — арабская настольная игра, происходящая от древнеегипетской игры сенет.